XXII Mistrzostwa Polski Seniorów w Rugby 7 odbyły się w dniach 14–21 sierpnia 2016 roku w formie dwóch jednodniowych turniejów rozegranych w Gnieźnie i Sopocie poprzedzonych dziesięcioturniejowym Pucharem Polski pełniącym rolę eliminacji.

W przeciwieństwie do poprzedniej edycji tytuł mistrza Polski miał być rozstrzygnięty w formule Grand Prix. Dwanaście zespołów rywalizować miało w dwóch jednodniowych turniejach o punkty do klasyfikacji generalnej przyznawane za zajęcie poszczególnych miejsc. Obsada zawodów finałowych została wyłoniona w dziesięciu turniejach o Puchar Polski.

Pierwszy z nich odbył się 14 sierpnia w Gnieźnie, drugi zaś tydzień później w Sopocie. W obu niepokonana okazała się Lechia Gdańsk zdobywając tym samym siódmy z rzędu tytuł mistrza kraju.

Turniej pierwszy (Gniezno)

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecz o miejsca 9–10

Mecz o miejsca 7–8

Mecz o miejsca 5–6

Mecz o miejsca 3–4

Mecz o miejsca 1–2

Klasyfikacja końcowa

Turniej drugi (Sopot)

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Baraż o półfinał

Mecze o miejsca 7–10

Mecz o miejsca 5–6

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Klasyfikacja końcowa MP

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona PZR

2016
2016 w rugby union
2016 w polskim sporcie